— железнодорожная станция на линии Одавара, расположенная в городе Кавасаки, префектуры Канагава. Станция расположена в 25,1 километра от конечной станции линии Одакю — . Станция была открыта 1-го апреля 1927-го года.

Планировка станции 
3 пути, одна платформа островного типа и одна платформа бокового типа..

Близлежащие станции

Окрестности станции 
 Университет Вако
 Университет Кокусикан (Кампус Цурукава)

Ссылки 
 — Информация по станции